Otice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Otice, Gemeinde im Okres Opava
 Otice, Ortsteil von Strančice, Okres Praha-východ
 Otice, Ortsteil von Polná na Šumavě, Okres Český Krumlov